Japan Open Tennis Championships 2022 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på hardcourt i Ariake Coliseum i Tokyo, Japan i perioden 3. - 9. oktober 2022. Det er den 49. udgave af Japan Open Tennis Championships siden den første udgave af turneringen i 1972, og den afvikles under navnet Rakuten Open Tennis Championships på grund af et sponsorat fra Rakuten. Turneringen er en del af ATP Tour 2022 i kategorien ATP Tour 500.

Singletitlen blev vundet af Taylor Fritz, som i den rent amerikanske finale besejrede Frances Tiafoe med 7-6(3), 7-6(2), og som dermed blev den første amerikanske vinder af Japan Open Tennis Championships siden Pete Sampras i 1996, som ligeledes var året med den seneste amerikanske finale. Fritz vandt sin tredje titel på ATP Tour i 2022 og fjerde titel i alt i sin karriere. Det var imidlertid hans første titel på ATP Tour 500-niveau. Resultaterne medførte, at Taylor Fritz avancerede til 8.-pladsen på ATP's verdensrangliste, og han blev dermed den første amerikaner i top 10 på ranglisten, siden Jack Sock i november 2017.

I herredoubleturneringen vandt Mackenzie McDonald og Marcelo Melo titlen i deres første turnering som makkere. I finalen vandt de med 6-4, 3-6, [10-4] over Rafael Matos og David Vega Hernández. Melo vandt sin anden titel ved Japan Open Tennis Championships, idet han i 2015 havde sejret med Raven Klaasen som makker, og det var hans 36. ATP-titel i double i karrieren. Til gengæld vandt Mackenzie McDonald sin første titel på ATP Tour.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Japan Open Tennis Championships 2022 androg $ 1.953.285, hvilket var en stigning på 3 % i forhold til den foregående turnering i 2019.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 24 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr.  2022 (seks uger før turneringens start).
 fire spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 fire spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte en af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til en lucky loser fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Tre af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 13 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 et par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen i herredouble havde deltagelse af fire par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Eksterne henvisninger 
 Rakuten Open  
 ATP Tour - Tokyo 2022

Noter 

2022
ATP Tour 2022